Kazimierz Leśniak (1925-2009) – generał brygady
 Kazimierz Leśniak (1911-1987) – filolog klasyczny, filozof